Festiwal Otwarte Ogrody odbywa się cyklicznie od 2005 r. w miejscowościach wokół Warszawy posiadających status miasta-ogrodu lub powołujących się na tę tradycję założeń architektonicznych.

Po raz pierwszy Otwarte Ogrody zrealizowano w podwarszawskim mieście-ogrodzie Podkowa Leśna w 2005 roku w 80. rocznicę powstania miasta.

Festiwal realizuje idee działania na rzecz ochrony dziedzictwa naturalnego i kulturalnego oraz zrównoważonego rozwoju miast-ogrodów położonych w zielonym paśmie wokół Warszawy oraz willowych dzielnic stolicy. 

Mieszkańcy zabytkowych willi organizują koncerty, wystawy, wycieczki, warsztaty - w ten sposób prezentując miasto-ogród od wewnątrz, jego historię i współczesny potencjał.

W ramach Otwartych Ogrodów organizowane są również przez stowarzyszenia i grupy mieszkańców różnego rodzaju warsztaty i prezentacje praktyk działań społeczności lokalnych, z ekologii, rewitalizacji miast i terenów zielonych, zdrowe żywienie itp. W Festiwalu chętnie biorą udział działacze społeczni, nauczyciele, studenci. Patronat władz samorządowych wspiera organizacyjnie mieszkańców w decyzji otworzenia swego prywatnych ogrodów dla przyjezdnych gości.

Festiwal jest realizowany w ramach programu Rady Europy, Europejskie Dni Dziedzictwa, których celem jest promocja na co dzień zamkniętych lub zagrożonych zabytków.

Edycje 
 2005 - Podkowa Leśna
 2006 - Podkowa Leśna, Milanówek, Brwinów;
 2007 - Podkowa Leśna, Milanówek, Brwinów, Komorów (16 września), Sadyba;
 2008 - Podkowa Leśna, Milanówek, Brwinów, Komorów (14 września), Sadyba, Włochy, Konstancin-Jeziorna;
 2009 - Podkowa Leśna, Milanówek, Brwinów, Komorów (6-7 czerwca), Sadyba, Konstancin-Jeziorna, Józefów;
 2010 - Podkowa Leśna, Milanówek, Brwinów, Komorów (22 maja), Sadyba, Włochy, Konstancin-Jeziorna, Józefów (29-30 maja), 
 2011 -  Podkowa Leśna, Milanówek, Brwinów, Komorów (maj/czerwiec), Sadyba, Konstancin-Jeziorna, Józefów;
 2012 - Podkowa Leśna, Milanówek, Brwinów, Komorów, Sadyba, Konstancin-Jeziorna (8-9 września), Józefów, Zalesie Dolne (25-6 sierpnia); 

 2013 -  Milanówek (7-9 czerwca), Podkowa Leśna (7-9 czerwca), Brwinów (15-16 czerwca), Komorów (czerwiec/wrzesień), Józefów (24-26 maja),  Konstancin-Jeziorna (7-8 września), Sadyba (7-9 czerwca), Zalesie Dolne (23-4 sierpnia);

 2014 - Podkowa Leśna, Milanówek, Brwinów, Komorów (7-8 czerwca), Sadyba (6-8 czerwca),  Konstancin Jeziorna (6-7 września), Zalesie Dolne (30 i 31 sierpnia)l Józefów (30 maja - 1 czerwca);

 2015 - Podkowa Leśna, Milanówek, Brwinów, Konstancin Jeziorna (5-6 września), Sadyba (12-14 czerwca); 

 2016 - 10-12 czerwca w miejscowościach Milanówek, Józefów, Brwinów, Podkowa Leśna. W pozostałych miejscowościach Ogrody odbędą się w sierpniu i we wrześniu.

Zobacz też 
 Festiwal Otwarte Mieszkania

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Strona Festiwalu

Festiwale naukowe
Festiwale w Polsce
Kultura w województwie mazowieckim
Kultura w Konstancinie-Jeziornie